Зелтиньш () — латышская фамилия.

 Известные носители
 Зелтиньш, Карлис — общественный деятель.
 Зелтиньш, Отто (1889—1941) — офицер латышской и немецкой армии, публицист и журналист.
 Зелтыньш, Петерис Индрикович (1914—1994) — советский легкоатлет.
 Зелтиньш, Том — хоккеист.
 Зелтиньш, Янис — баскетбольный тренер.
 Зелтыньш, Ян Андреевич (1900—1986) — Герой Социалистического Труда.

Примечания